Русокастро () — село в Бургасской области Болгарии. Входит в состав общины Камено. Находится примерно в 15 км к юго-западу от центра города Камено и примерно в 24 км к западу от центра города Бургас. По данным переписи населения 2011 года, в селе  проживало 1183 человека.

Население

Примечания 

Сёла Бургасской области